Kamban ist der Name bzw. Familienname folgender Personen:

 Kamban (Dichter) (12. Jh.), tamilischer Dichter
 Grímur Kamban (9. Jh.), Siedler auf den Färöern
 Guðmundur Kamban (1888–1945), isländischer Schriftsteller
 Hanus Kamban (* 1942), färöischer Autor, Publizist, Verleger und Übersetzer
 Janus Kamban (1913–2009), färöischer Bildhauer und Grafiker

Siehe auch:
 Kanban